A Associação Batista Missionária Suleste (Abamsul) é uma associação batista e atualmente possui 46 igrejas e congregações afiliadas, somando mais de 6.500 membros no total. O presidente em exercício é o pastor Adilson de Souza Brandão.

Um de seus departamentos mais fortes é a Juventude Batista Missionária Suleste (Jubamsul).

Todas as igrejas e congregações da Abamsul são integrantes da Convenção Batista Brasileira e da Convenção Batista do Estado de São Paulo.

Fica localizada na avenida Sapopemba, 5908, 1.o andar em Vila Guarani na cidade de São Paulo.

Ligações externas 
Site Oficial Abamsul
Site Oficial Convenção Batista Brasileira
Site Oficial Convenção Batista do Estado de São Paulo
Baptist World Alliance
BaptistLife.Com

Denominações batistas